Кац, Яков:
 Кац, Яаков (1906—1967) — израильский политик, депутат кнессета 3-6-го созывов
 Кац, Яаков (род. 1951) — израильский политик, депутат кнессета 18-го созыва от партии «Ихуд Леуми».
 Кац, Яков Иудович (1868—?) — российский медик.